Boockhoff ist der Name von

 Hermann Boockhoff (1944–2015), deutscher Architekt
 Uta Boockhoff-Gries (* 1944), deutsche Architektin und Stadtbaurätin in Hannover

Siehe auch
 Boekhoff